Turchia
Distretto di Bayat – distretto della provincia di Afyonkarahisar
Distretto di Bayat – distretto della provincia di Çorum